В этом списке перечисляются произведения американского писателя-фантаста Роберта Шекли (1928 — 2005).

За свою жизнь Роберт Шекли написал 15 романов и более 400 рассказов и повестей, составивших 9 авторских сборников, которые были переведены на многие языки, что составило более 65 книг.

Список включает романы и повести, сборники рассказов, серии книг о Стивене Дейне, о Хобе Дракониане, и серию из 7 рассказов «Справочник настоящего бизнесмена» (о Грегоре и Арнольде), а также другие книги.

Романы и повести 

* — совместно с Гарри Гаррисоном 
** — совместно с Роджером Желязны

Сборники рассказов 

* — совместно с Харланом Эллисоном 
** — Vol. V. 
*** — эссе

Серии книг

Другие книги 

Шекли, Роберт